Das Tennis-Damendoppel der Sommer-Universiade 2017 wurde im Taipei Tennis Center vom 22. bis 28. August 2017 ausgetragen. Insgesamt nahmen 29 Paarungen an diesem Turnier teil.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Tennis-Damendoppel
Tennisturnier 2017
Tennisturnier in Taipeh
2017
Damentennisturnier